Le Tournament of Champions masculin 2022 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2022, qui est un tournoi PSA World Tour Gold avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du  au . Initialement prévu pour janvier 2022, le tournoi a été reporté à mai 2022 en raison de la Pandémie de Covid-19 et était initialement prévu comme tournoi de la catégorie PSA World Tour Platinum pour les compétitions masculines et féminines. Le tournoi souffre de la proximité des championnats d'Europe par équipes le week-end précédent à Eindhoven et des championnats du monde, 8 jours après au Caire et beaucoup de joueurs européens sont absents.

Le tournoi est au format PSA World Tour Gold avec 24 joueurs dont Timothy Brownell qui obtient une wild card grâce à sa victoire dans le tournoi challenger qualificatif.

La tête de série  Mostafa Asal est forfait à la suite d'un contrôle positif au covid-19 à l'embarquement vers les États-Unis. Le  tour voit l'entrée des têtes de série et l'élimination de l'ancien champion du monde Karim Abdel Gawad par le Français Victor Crouin, confirmant sa victoire face au  mondial Paul Coll lors du tournoi Canary Wharf Squash Classic 2022. En finale, l'ancien  mondial Ali Farag l'emporte face à Diego Elías.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions féminin de squash 2022
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2022
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en mai 2022